alsóőri Farkas család, ősrégi dunántúli nemesi család, amely a Vas megyei Alsó- és Felsőőrön lakott és 1327-ben I. Károly magyar királytól szerzett nemességet; a család Vas-, Fejér-, Somogy-, Nyitra- és Zala megyében lakott, azonos a felsőőri Farkas családdal
 alsótakácsi Farkas család, Sopron- illetve Nógrád megyei nemesi család
 balatoni Farkas család, Borsod megyei nemesi család, amely 1663. május 26-án szerzett armálist és előnevét a Heves megyei Balaton után veszi
 bánegyházi Farkas család, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, illetve a Jászkun kerület földbirtokos nemesi család
 boldogfai Farkas család, ősrégi Zala vármegyei nemesi földbirtokos család, amely leszármazottja volt az alsóőri Farkas családnak
 farkasfalvi Farkas család, ősrégi Ugocsa vármegye nemesi család, amelyre az ottani Farkasfalvára, Farkas László 1368-ban nyert új földbirtokadományt. A család a 17. században Gömör vármegyébe szakadt
 farkaspatyi Farkas család, Zala vármegye nemesi földbirtokos család
 gulácsi Farkas család, Vas vármegye nemesi földbirtokos család
 hügyei Farkas család, Pozsony megyei nemesi család, amely Komárom vármegyében is élt
 ikafalvi Farkas család, erdélyi nemesi család
 inárcsi Farkas család, Pest megyei régi család; 1332-ben Inárcsi Farkas fia Pál megosztozik rokonaival Inárcson
 kisbarnaki Farkas család, ősrégi dunántúli nemesi család, amely Zala-, Vas- és Veszprém vármegyében virágzott
 kődi Farkas család, eredetileg Zemplén megyei nemesi család, amely Közép-Szolnok vármegyében virágzott
 nagyjókai Farkas család, ősrégi Pozsony vármegyei nemesi család
 románfalvi Farkas család, nemesi család, amely Nógrád megyében lakott
 szkárosi Farkas család, ősrégi Gömör vármegyei nemesi család, amely már a 15. század közepén földbirtokadományban részesült